Can Pitarra (Campins), masia de Campins, al Vallès Oriental
 Can Pitarra (Cervelló), masia de Cervelló, al Baix Llobregat